Forficuloidea är en överfamilj av tvestjärtar. Forficuloidea ingår i ordningen tvestjärtar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Forficuloidea 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvestjärtar
Forficuloidea